Севастьянов, Андрей:
 Севастьянов, Андрей Александрович (род. 1976) — российский автогонщик и автоспортивный деятель.
 Севастьянов, Андрей Никитич (1887—1947) — комбриг РККА, генерал-майор ВС КОНР.